

Розово () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Брацигово.
 Розово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Казанлик.